Пиксида:

 Пиксида — форма древнегреческого сосуда
 Пиксида — сосуд для просфор